

Toponyme

Allemagne 
Thalheim/Erzgeb., ville de Saxe
 diverses localités

Autriche 
 Thalheim bei Wels commune de Haute-Autriche
 diverses localités

Suisse 
 Thalheim, commune du canton d'Argovie
 Thalheim an der Thur, commune du canton de Zurich

Patronyme 

Thalheim est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Robert Thalheim (1974-), réalisateur allemand.